Сырлытам — мавзолей в Кармакшинском районе Кызылординской области.
 Сырлытам — мавзолей в Сырдарьинском районе Кызылординской области.